Llutxent kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Llutxent (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Llutxent (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar